Баля

 Баля (пол. Bala) — польская фамилия. Самый известный носитель — Баля, Станислав
 Баля (тур. Bala) — город в Турции, в регионе Анкара.
 Баля — озеро в России, между реками Колтако и Сунтар, координаты 62°43'	140°12'.	
 Баля — река в России,	левый приток р. Сунтар, координаты 62°48'	140°21'.